Происходит от 
Слово употребляется в различных областях знаний:
В спорте
 Пейсмейкер — бегун, задающий темп. 
В медицине
 Пейсмейкер — прибор для регуляции ритма работы сердца или других органов человека. 
В  физиологии
 Пейсмейкер (Водитель ритма (физиология гладкой мышцы)) — в физиологии гладкомышечных органов — энтеральные нервные скопления, генерирующие ритмические импульсы возбуждений, задающие частоту и, как следствие, частоту сокращений самих органов.

 Пейсмейкер (Водитель ритма сердца) — синусно-предсердный узел, особый участок на своде правого предсердия, расположенный у места впадения верхней полой вены. Регулирует частоту сердечных сокращений.